Спиринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Спиринское сельское поселение — входит в Ордынский район Новосибирской области
 Спиринское сельское поселение — входит в Ширинский район Хакасии